Charley peut désigner :

Noms
 un prénom anglais, dérivé de Charles ;
 Géo Charley (1888-1954), chansonnier français.

Toponymes
 Charley, un cours d'eau de l'Alaska aux États-Unis.

Musique
 la charleston, un instrument de musique à percussion appelé hi-hat en anglais.